Дополнение к эфиопскому письму () — блок стандарта Юникод, содержащий дополнительные символы эфиопского письма для записи языка себат-бет гураге, а также знаки для обозначения тонов.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Дополнение к эфиопскому письмуОфициальная таблица символов Консорциума Юникода 
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+138x
| title="U+1380: ETHIOPIC SYLLABLE SEBATBEIT MWA" | ᎀ
| title="U+1381: ETHIOPIC SYLLABLE MWI" | ᎁ
| title="U+1382: ETHIOPIC SYLLABLE MWEE" | ᎂ
| title="U+1383: ETHIOPIC SYLLABLE MWE" | ᎃ
| title="U+1384: ETHIOPIC SYLLABLE SEBATBEIT BWA" | ᎄ
| title="U+1385: ETHIOPIC SYLLABLE BWI" | ᎅ
| title="U+1386: ETHIOPIC SYLLABLE BWEE" | ᎆ
| title="U+1387: ETHIOPIC SYLLABLE BWE" | ᎇ
| title="U+1388: ETHIOPIC SYLLABLE SEBATBEIT FWA" | ᎈ
| title="U+1389: ETHIOPIC SYLLABLE FWI" | ᎉ
| title="U+138A: ETHIOPIC SYLLABLE FWEE" | ᎊ
| title="U+138B: ETHIOPIC SYLLABLE FWE" | ᎋ
| title="U+138C: ETHIOPIC SYLLABLE SEBATBEIT PWA" | ᎌ
| title="U+138D: ETHIOPIC SYLLABLE PWI" | ᎍ
| title="U+138E: ETHIOPIC SYLLABLE PWEE" | ᎎ
| title="U+138F: ETHIOPIC SYLLABLE PWE" | ᎏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+139x
| title="U+1390: ETHIOPIC TONAL MARK YIZET" | ᎐
| title="U+1391: ETHIOPIC TONAL MARK DERET" | ᎑
| title="U+1392: ETHIOPIC TONAL MARK RIKRIK" | ᎒
| title="U+1393: ETHIOPIC TONAL MARK SHORT RIKRIK" | ᎓
| title="U+1394: ETHIOPIC TONAL MARK DIFAT" | ᎔
| title="U+1395: ETHIOPIC TONAL MARK KENAT" | ᎕
| title="U+1396: ETHIOPIC TONAL MARK CHIRET" | ᎖
| title="U+1397: ETHIOPIC TONAL MARK HIDET" | ᎗
| title="U+1398: ETHIOPIC TONAL MARK DERET-HIDET" | ᎘
| title="U+1399: ETHIOPIC TONAL MARK KURT" | ᎙
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов
 Эфиопское письмо (блок Юникода)
 Расширенное эфиопское письмо
 Расширенное эфиопское письмо — A

Примечания